Kreyer steht für:

 einen Segelschiffstyp, siehe Kraier

Kreyer ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Kreyer (* 1956), deutscher Politiker
 Karl Traugott Kreyer (1839–1914), deutsch-amerikanischer Diplomat und Übersetzer
 Rolf Kreyer (* 1973), deutscher Anglist
 Sven Kreyer (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Witold Anatoljewitsch Kreyer (1932–2020), sowjetischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Krayer
 Kreier
 Kraier
 Greyer
 Cryer